IGES steht für:
 Initial Graphics Exchange Specification, ein Datenformat für CAD-Programme
 Institut für Gesundheits- und Sozialforschung in Berlin, siehe Gesundheitssystemforschung#Die Förderung der Gesundheitsforschung in Deutschland

Abkürzung